Grundhaus steht für:
 Grundhaus (Kronach), Wüstung auf dem Gemeindegebiet der Stadt Kronach, Landkreis Kronach, Bayern
 Grundhaus (Kulmbach), Ortsteil der Großen Kreisstadt Kulmbach, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Gut Grundhaus (ehemals Gut Groutenhof), eine Ortsbezeichnung in Aachen
 das Gebäude des Grundgerichts